Николай Петрович Москальский (1832—1903) — организатор сельскохозяйственного образования в Российской империи, инспектор 2-го и 1-го Отделений Его Императорского Величества Канцелярии, .

Биография 
Родился  года. Происходил из старинного дворянского рода Черниговской губернии. Имел трёх старших братьев: Иван (1824—?), Яков (1829—?; был инспектором народных училищ), Пётр (1834—1902); и двух старших сестёр: Мелания (1822—?; в замужестве — Ахновская) и Анна (1827—?; в замужестве — Заевская).

В 1850 году окончил Могилёвскую гимназию. Окончив в сентябре 1855 года университет, он «за полученную стипендию обязан был отслужить пять лет на педагогическом поприще» в Пскове.

С 16 апреля 1872 года — действительный статский советник. Служил во II Отделении Департамента земледелия и сельской промышленности; с 1876 года — член Совета департамента, был управляющим отделения департамента.

В начале 1890-х гг. — член Совета министра земледелия и государственных имуществ и инспектор по сельскому хозяйству и сельскохозяйственному образованию 1-го Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии; занимался вопросами сельскохозяйственного образования в России. С 17 апреля 1894 года — тайный советник.

Был крупным землевладельцем: 703 десятины земли в Волынской губернии и за его женой — 1670 десятин земли в Киевской губернии.

Умер  года. Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Библиография  
Статьи и очерки: 
 Состояние сельского образования в России // Земледельческая газета, 1878. — № 42.
 Сельскохозяйственное образование // Сельское и лесное хозяйство в России. — , 1893. — С. 363—390.
 О сельскохозяйственных школах: Ст. 1-3. — : тип. В. Демакова, 1878.
 О сельскохозяйственных школах: Воздвиженская [Неплюева] сельскохозяйственная школа (Из личных впечатлений). — Чернигов, 1893.
 Исторический очерк развития сельскохозяйственного образования в России. — , 1893. 

Справочник:
 Сельскохозяйственные учебные заведения ведомства Министерства государственных имуществ. Вып. 1-2. — : тип. В. Ф. Киршбаума, 1880-1881.

Награды 
 орден Св. Станислава 2-й степени с императорской короной (1867)
 орден Св. Владимира 3-й степени (1874)
 орден Св. Станислава 1-й степени (1878)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1886)
 орден Белого Орла

См. также 
 Земледельческие училища и школы Российской империи

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Москальские 

Выпускники Могилёвской гимназии
Похороненные на Тихвинском кладбище, чьи могилы утрачены